Budownictwo
 ambit
 zagroda
Wojsko
 Obejście (wojsko) – manewr (odmiana oskrzydlenia),
Technika

Przewód umożliwiający ominięcie fragmentu przewodu głównego.

Informatyka

Rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie oprogramowania bez usuwania wykrytego błędu.